Александр Красовицкий:
 Красовицкий, Александр Витальевич (род. 1967) — украинский издатель.
 Красовицкий, Александр Михайлович (род. 1972) — российский музыкант.